Les eleccions legislatives sueques del 1936 es van celebrar el 20 de setembre de 1936. Els més votats foren els socialdemòcrates i Per Albin Hansson fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 20 de setembre de 1936 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Per Albin Hansson
|align=right| 1.338.120
|align=right| 45,79
|align=right| 112
|align=right| +10
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Dretista(Högerpartiet)
|align=right|Gösta Bagge
|align=right| 512.781
|align=right| 17,55
|align=right| 44
|align=right| -9
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Lliga Agrària(Bondeförbundet)
|align=right| Axel Pehrsson-Bramstorp
|align=right| 418.840
|align=right| 14,33
|align=right| 36
|align=right| -1
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular(Folkpartiet)
|align=right| Gustaf Andersson
|align=right| 376.161
|align=right| 12,87
|align=right| 27
|align=right| +2
|-
|style="width:10px" bgcolor=red align=center | 
|align=left| Partit SocialistaSocialistiska Partiet
|align=right| Nils Flyg
|align=right| 127.832
|align=right| 4,37
|align=right| 6
|align=right| -2
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit ComunistaKommunistiska Parti
|align=right| Sven Linderot
|align=right| 96.519
|align=right| 3,30
|align=right| 5
|align=right| +3
|-
|style="width:10px" bgcolor=#5c3317 align=center | 
|align=left| Lliga Nacional de SuèciaSveriges Nationella Ungdomsförbund
|align=right| Elmo Lindholm
|align=right| 31.015
|align=right| 1,16
|align=right| 0
|align=right| -3
|-
|style="width:10px" bgcolor=brown align=center | 
|align=left| Partit Obrer Nacional-SocialistaNationalsocialistiska Arbetarpartiet 
|align=right| Sven-Olof Lindholm
|align=right| 17.843
|align=right| 0,61
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=brown align=center | 
|align=left| Partit Nacional-Socialista Suec/Bloc Nacional-SocialistaSvenska Nationalsocialistiska Parti/Nationalsocialistiska Blocket
|align=right| Birger Furugård
|align=right| 3.025
|align=right| 0,10
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right| -
|align=right| 
|align=right| 
|align=right| ?
|align=right| 0
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 74,5%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 2.922.255
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|230'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1936